Никола Иванов може да се отнася за:
 Никола Иванов (1846 – 1868), български революционер, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
 Никола Христов Иванов (1858 – 1914), български офицер, полковник
 Никола Иванов Иванов (1861 – 1940), български офицер, генерал от пехотата
 Никола Иванов Иванов (1867 – ?), български офицер, полковник
 Никола Иванов Иванов (1870 – ?), български офицер, полковник
 Никола Иванов Кулиман (1877 – 1909), български революционер, деец на ВМОРО
 Никола Иванов-Балтон (1948 – 2012), художник от Република Македония
 Никола Иванов (1950), български литературен критик